Милпа Алта има више значења:

 Општина Милпа Алта (Мексико Сити), општина у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Милпа Алта (Сан Хуан Уакзинко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику